Francisco Lozano puede hacer referencia a:

Francisco Lozano (1912-2000), pintor, profesor y académico español;
Francisco de Lozano (s. XVI), maestro de obras español;
Francisco Javier Lozano (1721-1801), jesuita y poeta español; y
Francisco Ruiz Lozano (1697-1677), cosmógrafo peruano.